

Media 
Top Gear –  programma televisivo della BBC
Top Gear USA –  programma televisivo statunitense
Top Gear America –  programma televisivo statunitense
Top Gear Australia –  programma televisivo australiano
Top Gear Italia –  programma televisivo italiano
Top Gear Francia –  programma televisivo francese
Top Gear Russia –  programma televisivo russo
Top Gear Korea –  programma televisivo coreano
Top Gear – programma radiofonico della BBC, trasmesso negli anni sessanta

Videogiochi 
Top Gear – videogioco
Top Gear 2 – videogioco
Top Gear 3000 – videogioco
Top Gear – serie di videogiochi